Castellammare kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Castellammare di Stabia – en stad och comune vid Neapelbukten i provinsen Neapel, Kampanien, Italien
 Castellammare del Golfo (kommun), Sicilien, Trapani, 
 Castellammare del Golfo (kommunhuvudort), Sicilien, Trapani, 
Castellammare Adriatico – en tidigare kommun i Italien 1807–1927, numera en del aV Pescara